Настоящий список включает элементы улично-дорожной сети города Мурманска (автодороги, бульвары, переулки, площади, проезды, проспекты, улицы и шоссе), составленный в соответствии с официально присвоенными наименованиями.

Первые улицы появились в историческом центре города и припортовой зоне. Изначально при строительстве города на плане Романова-на-Мурмане были нанесены Николаевский и Алексеевский проспекты, Ольгинская, Мариинская, Михайловская, Владимирская, Морская, Портовая и др. улицы. Основные улицы должны были получить название в честь императора Николая II и его родственников: сына Алексея, дочерей Ольги и Марии, брата Михаила и дяди Владимира. Две революции 1917 годов и гражданская война оставили план неосуществленным. Долгое время улицы имели лишь народные названия. В июне 1920 междуведомственная городская комиссия утвердила новые названия улиц. Тогда в городе было 33 улицы и площади. Часть из них носила названия боевых кораблей: Аскольдовский и Варяжский проспекты, Чесменская и Пересветская улицы. Массовое переименование улиц Мурманска было проведено в 1926 году. В дальнейшем с расширением города улицам присваивались новые названия, в отдельных случаях улицы переименовывались, так, например, из проспекта Ленина, в 1940 годах был выделен проспект Сталина. В настоящее время нередко возникают дискуссии о переименовании некоторых улиц, возвращения им первоначальных названий.

В настоящее время в Мурманске насчитывается около 200 улиц, площадей, проспектов, шоссе, переулков и проездов.
 

 Упразднённые улицы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перечень улиц города Мурманска (xls)
 Почтовые индексы улиц Мурманска

Мурманск